

Patronyme 

 Christian Obrist (né en 1980), athlète italien spécialiste du  ;
 Christine Egerszegi-Obrist (née en 1948), femme politique suisse ;
 Hans-Ulrich Obrist (né en 1968), commissaire d’exposition d’origine suisse ;
 Hermann Obrist (1863–1927), sculpteur suisse ;
 Jürg Obrist (né en 1947), graphiste et écrivain suisse. 

Homonymie